Carlos de Jesús Eusebio fue un futbolista brasileño. Compañero de Pelé en el Santos en 1973.

Sus inicios 
Eusebio, quien debutó en el futbol en el modesto equipo de Uniao Barbarense de la ciudad de Santa Bárbara D'Oeste, y en
1973 alcanzando el punto culminante cuando conformó con el astro brasileño Edson Arantes do Nascimento "Pelé" el dúo de ataque del Santos que conquistó el título provincial de Sao Paulo ese año.

Su llegada a México con los Leones Negros de la U de G 
Posteriormente llegó en 1974 a jugar en México, y vistió la camiseta de los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, por diez años y dirigidos en ese tiempo por el brasileño Jose Gomes Nogueira, junto con Tadeu Galvan de Oliveira, Juary dos Santos, Roberto da Silva, Belarmino de Almeida Jr "Nene" y Jair de Jesús Pereira ganó la Copa de Campeones de la Concacaf de 1978 venciendo en la final a los Pumas UNAM por un 2-0 global, logrando así el mayor logro del equipo. Posteriormente sería transferido a los Panzas Verdes del León en donde se retiró del fútbol activo.

Fallecimiento 
Según la policía, el accidente de Eusebio -como era conocido en los medios futbolísticos- icurrió la noche del jueves. Murió el 12 de marzo de 2010 a los 58 años por las graves heridas sufridas en un accidente automovilístico cerca de la ciudad de Piracicaba, en el interior del estado de Sao Paulo, cuando el automóvil que conducía el jugador chocó contra un muro. Gravemente herido, el exjugador llegó a ser transportado a un hospital de Piracicaba, donde falleció.

Clubes 
 União Agrícola Barbarense Futebol Clube
 Santos FC ( -1973)
 Leones Negros de la Universidad de Guadalajara (1974-1984)
Club León

Referencias

Bibliografía 
 

Futbolistas de Brasil
Futbolistas de los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara
Futbolistas del Club León